

Carriera 
Con la  ha disputato i Campionati mondiali del 2019 e due edizioni dei Campionati europei (2017, 2022).

Palmarès

Squadra 

Partizan Belgrado: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

Bayern Monaco: 2017-2018, 2018-2019

Partizan Belgrado: 2009, 2010, 2011, 2012

Bayern Monaco: 2018, 2020-2021, 2022-2023

Partizan Belgrado: 2010-2011, 2012-2013

Valencia: 2013-2014

Individuale 
All-Euroleague First Team: 1
Bayern Monaco: 2020-2021
All-Euroleague Second Team: 1
Bayern Monaco: 2021-2022
MVP Coppa di Germania: 1
Bayern Monaco: 2020-2021

Altri progetti

Collegamenti esterni